Lékoni steht für:
 Lékoni (Fluss), Fluss in Gabun, welcher in der Provinz Haut-Ogooué entspringt und in den Ogooué fließt
 Lékoni (Stadt), Kommune in Gabun und Hauptstadt des Departement Plateaux innerhalb der Provinz Haut-Ogooué

Siehe auch:
 Lekoni-Lekori, Departement in Gabun, welches einen Teil seines Namens dem Fluss entnimmt